La Ligue des champions de water-polo européen 2015-2016 est la cinquième édition sous ce nom de la principale compétition annuelle opposant les meilleurs clubs européens de water-polo et la cinquante-troisième en tenant compte des précédentes coupes des clubs champions et Euroligues.

Elle est organisée par la Ligue européenne de natation (LEN) du  au , date de la finale jouée à Budapest.

Participants 
Liste des participants avec le moment de leur entrée dans la compétition :

Tours de qualification

tour de qualification

Groupe A 
Le tournoi s'est joué à Herceg Novi (Monténégro) du 4 au .

Groupe B 
Le tournoi s'est joué à La Valette (Malte) du 4 au .

Groupe C 
Le tournoi s'est joué à Tbilissi (Géorgie) du 4 au .

de qualification

Groupe D 
Le tournoi s'est joué à Athènes (Grèce) du 18 au .

Groupe E 
Le tournoi s'est joué à Hanovre (Allemagne) du 18 au .

Groupe F 
Le tournoi s'est joué à Rijeka (Croatie) du 18 au .

Groupe G 
Le tournoi s'est joué à Busto Arsizio (Italie) du 18 au .

de qualification 
Les deux premiers de chaque groupe du  de qualification s'affronte en match aller-retour. Les confrontations sont désignées par tirage au sort. Le gagnant de chaque match rejoint le tour préliminaire, les perdants sont reversés en quart de finale de LEN Euro Cup.

|}

Tour préliminaire 
Le tour préliminaire se jouera de la façon suivante : les douze équipes seront réparties dans deux groupes de six. Les matchs se joueront en aller-retour. Les trois premiers de chaque seront qualifiés pour la phase finale de la Ligue des Champions qui sera organisé à Budapest (Hongrie).

En cas d'égalité, les équipes seront départagés de la manière suivante :
 résultat sur les confrontations directes
 différence de buts sur les confrontations directes
 différences de buts générale
 équipe ayant marqué le plus de buts

Groupe A

Groupe B

Phase finale 
Le Final Six a eu lieu à Budapest en Hongrie du 2 au .

Références

2015-2016
Water-polo en 2015
Water-polo en 2016
water-polo M1